

Patronymes 
Goudkov (masculin ; ) ou Goudkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
  (1918-1992), mathématicien russe
 Lev Goudkov (1946-), sociologue russe
 Mikhaïl Ivanovitch Goudkov (1904-1983), ingénieur aéronautique soviétique.
 Tatiana Goudkova (1993-), escrimeuse russe

Patronyme russe